Sunne landsfiskalsdistrikt kan avse:
Sunne landsfiskalsdistrikt, Jämtlands län, från 1 oktober 1941 kallat Frösö landsfiskalsdistrikt.
Sunne landsfiskalsdistrikt, Värmlands län, före 1 oktober 1941 kallat Värmlands-Sunne landsfiskalsdistrikt.